Ла-Поммере () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Ла-Поммере () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос